Диагональное сходство — сходство между собой элементов, находящихся в Периодической системе элементов по диагонали друг от друга, а также соответствующих им простых веществ и соединений. Наиболее ярко выражено в парах литий-магний, бериллий-алюминий, бор-кремний. Элементы в указанных парах (особенно последних двух) схожи между собой гораздо сильнее, чем с соседними элементами в тех же группах. Сходство объясняют близкими отношениями заряд/радиус иона.

Примеры 
Ниже представлены примеры диагонального сходства.

Li-Mg

Be-Al

B-Si

Примечания 

Периодическая система